Augustus Island kan syfta på följande:
 Augustus Island, Western Australia, ö i Australien
 Augustus Island, Nunavut, ö i Kanada